El topónimo Lake Arthur puede hacer referencia a dos pueblos de Estados Unidos:

 Lake Arthur, en el estado de Luisiana.
 Lake Arthur, en el estado de Nuevo México.